Siergiej Kożewnikow (ur. 1904, zm. 1961) – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Siergiej Kożewnikow (ur. 1982) – rosyjski skoczek narciarski